Las palabras Funk o Funky, pueden referirse a:

Música
 Funk , un estilo de música afroamericana surgido en los años 1960, con sus variantes y fusiones:
P-Funk
Deep funk
Nu funk
Funk metal
G-funk
Jazz funk
Funk rock
 Funk brasileño, un estilo de música brasileño surgido en Río de Janeiro, conocido también como funky.
 Funky, un estilo de jazz surgido en los años 1950, vinculado al hard bop.
 Funky, cualquier música que contiene una serie de cualidades, vinculadas al funky jazz y al funk.
 Funky house, un estilo de música bailable de los años 1990.
 UK funky, un estilo de música inglesa de los años 2000.
 Funk, un álbum del grupo coreano Bulldog Mansion (2002)
 "F.U.N.K.", una canción de Prince (2007)
 Funky, apodo de Luis Marrero, un cantante de Puerto Rico de Hip-hop y reguetón contemporáneo

Geografía

 Funk, una isla situada en Newfoundland, Canadá.
 Funk, una localidad de Nebraska.
 Funk, una localidad de Ohio.

Varios
 Funk art, un movimiento figurativo de arte que se desarrolló entre los años 1955 y 1965.
 Funk, un episodio de la primera temporada de Glee (2010)
 FUNK, Front Uni National du Kampuchéa, una coalición de partidarios de Norodom Sihanouk y de Jemeres Rojos, en Camboya.